Цей список містить об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, розташованих в Європі.
У списку станом на 2022 рік налічується 503 об'єкти. Разом це становить 43,55 % від загальної кількості об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

448 об'єктів внесені до списку за культурними критеріями, причому 138 з них визнані шедеврами людського генія (критерій i), 46 об'єктів включені за природними критеріями, 23 з них визнані природним феноменом виняткової краси і естетичної важливості (критерій vii) і ще 9 об'єктів включені за змішаними критеріями. 3 об'єкти зі списку перебувають під загрозою.

У наведеній таблиці об'єкти розташовані за країною, а далі у хронологічному порядку їх внесення до списку Світової спадщини.

Кольорами у списку позначено:

Австрія

Азербайджан

Албанія

Андорра

Бельгія

Білорусь

Болгарія

Боснія і Герцеговина

Ватикан

Велика Британія

Вірменія

Греція

Грузія

Данія

Естонія

Ізраїль

Ірландія

Ісландія

Іспанія

Італія

Виключені зі списку об'єкти

Примітки

Посилання 
 Офіційний список на сайті ЮНЕСКО 
 Офіційний сайт ЮНЕСКО. Список об'єктів Світової спадщини 
 Ще один список — з посиланнями по кожному пункту 

Європа
ЮНЕСКО